24 oder Vierundzwanzig steht für:
 24, das Jahr 24 nach Christus
 24 v. Chr., das Jahr 24 vor Christus
 Vierundzwanzig, die natürliche Zahl 24
 24 (Fernsehserie), amerikanische Fernsehserie
 24 (Fernsehsender), türkischer Fernsehsender
 Learjet 24, amerikanisches Geschäftsreiseflugzeug

Siehe auch:
 Twentyfour